I risultati completi del motomondiale 2020 furono i seguenti:

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP

Iscritti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Michelin.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Classifica squadre

Moto2

Iscritti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|}

Classifica squadre

Moto3

Iscritti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|}

Classifica squadre

MotoE

Iscritti 
Tutti i piloti sono dotati di motocicletta prodotta da Energica e pneumatici forniti da Michelin.

Classifica piloti

Note

Collegamenti esterni 
 

 2020